Parlementsverkiezingen in het Protectoraat Beetsjoeanaland (1965)
 Algemene verkiezingen in Botswana (1969) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Botswana (1974) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Botswana (1979) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Botswana (1984) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Botswana (1989) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Botswana (1994) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Botswana (1999) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Botswana (2004) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Botswana (2009) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Botswana (2014) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Botswana (2019) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen